Список видов семейства Leptodactylidae составлен по каталогу Amphibian Species of the World (версия 6.0) и состоит из 209 видов.

Подсемейство Leiuperinae 
Подсемейство Leiuperinae содержит 99 видов.

Edalorhina

Engystomops

Physalaemus

Pleurodema

Pseudopaludicola

Подсемейство Leptodactylinae 
Подсемейство Leptodactylinae содержит 97 видов.

Adenomera

Hydrolaetare

Leptodactylus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )

Lithodytes

Подсемейство Paratelmatobiinae 
Подсемейство Paratelmatobiinae содержит 13 видов.

Crossodactylodes

Paratelmatobius

Rupirana

Scythrophrys

Примечания 

Списки земноводных